est un film américain réalisé par Rospo Pallenberg, sorti en 1989.

Synopsis 
Le film s'ouvre sur un livreur de journaux livrant des journaux. Un papier est livré à la maison de Paula Carson. Paula est approchée par son père, Bill, qui est le procureur de district, qui a prévu un voyage de chasse. Il avertit Paula de faire ses devoirs, de ne pas autoriser les garçons dans la maison et surtout de ne pas sécher les cours. Paula met alors le journal à la poubelle, montrant son titre : "Garçon qui a tué son père libéré de l'asile psychiatrique".

Bill Carson se rend dans les marais pour son voyage de chasse. Alors qu'il tire en l'air, quelqu'un se cache à proximité et tient un arc et des flèches. La personne appelle Bill Carson et lui tire une flèche. Bill crie puis tombe au sol. Tout au long du reste du film, Bill a du mal à obtenir de l'aide (y compris demander à un chien de crier à l'aide) et à ramper pour rentrer chez lui.

Pendant ce temps, Dwight Ingalls entre en classe en retard après avoir évité deux accidents lors de son trajet vers l'école. Dwight est interrogé par son professeur, M. Conklin, et un garçon assis à côté de Dwight lui chuchote les réponses. Dwight lui dit de se taire quand il taquine Dwight pour ne pas savoir ce qu'est H2O.

Plus tard, Colleen et Paula sortent du matériel de gym. Paula passe devant un ensemble d'arcs et de flèches et remarque une feuille accrochée à l'une des flèches. Paula enlève la feuille et la mange ensuite. Pendant ce temps, Brian est dit de grimper à une corde par le P.E. entraîneur, mais Dwight l'a fait tomber.

Dans un stand de hot-dogs, Colleen, Paula et Gary attendent Dwight. Brian s'approche et Colleen l'insulte avant d'affirmer que Brian a le béguin pour Paula. Dwight s'arrête alors dans sa voiture et commence à parler à Paula. Il lui demande d'aller chez elle, car son père est absent, ce qui leur donnerait l'opportunité d'être seuls. Dwight va alors acheter un hot-dog à Paula, mais il est battu par Brian qui lui en tend un et dit: "Tu avais ce regard." Lorsque Dwight revient, il dit à Paula de monter dans la voiture et fait comprendre à Brian qu'ils ne sont plus amis et de le laisser seul avec Paula. Ils partent tous ensuite dans la voiture de Dwight.

Brian et Paula deviennent néanmoins amis, et elle commence à lui faire confiance. Dwight l'avertit de rester loin de lui. Un enseignant est assassiné dans la salle de copie et les étudiants remarquent que le tueur a fait des copies du meurtre sur la photocopieuse. Le visage de l'enseignant est montré écrasé contre la vitre de la photocopieuse avec une bague au doigt du tueur. La bague appartient à Dwight. Bientôt, ils pensent que Dwight est le tueur au lieu de Brian.

Brian essaie de tuer Paula, Dwight et un professeur de mathématiques à l'école, et le concierge se trouve être là à ce moment-là. Dans chaque classe qu'ils rencontrent, Brian commence à parler à Paula et au professeur de mathématiques par l'intermédiaire de l'AP du bureau du directeur. Paula pense toujours que Dwight est le tueur et elle le fuit toujours. Bientôt, Brian entre dans la salle de classe après avoir piraté le professeur de mathématiques à mort. Dwight entre et fait sortir Brian de Paula, et ils courent vers la classe d'atelier et se cachent après que Brian s'exclame: "VOUS ÊTES AUSSI UN DANDY YANKEE DOODLE; VOUS DOIS TUER OU MOURIR!" Brian sait qu'ils sont là-dedans, alors il les suit tout en les enfermant et en allumant tout l'équipement.

Brian coince Dwight et met sa tête dans un étau et pointe une perceuse vers son visage. Paula finit par frapper Brian à la tête avec un marteau à griffes, le faisant tomber sur une scie circulaire en mouvement, qui lui traverse le torse alors que Paula sauve Dwight. Ils quittent l'école et sont dans la voiture de Dwight quand, tout à coup, ils voient le père de Paula alors qu'il tombe de la colline sur la route. Paula fait remarquer que c'est son père, mais Dwight ne peut pas s'arrêter car Brian a coupé les freins plus tôt. Ils font une embardée et manquent de frapper le père de Paula. Tout ce qu'il dit, c'est : « Tu ne devrais pas être à l'école ? Tu ne sèches pas les cours, j'espère ! Le film se termine avec le gel de la caméra sur le visage de Paula.

Fiche technique 
 Réalisation : Rospo Pallenberg
 Scénario : Steve Slavkin
 Photographie : Avi Karpick
 Montage : Bill Butler et Natan Zahavi
 Musique : Jill Fraser
 Production : Donald R. Beck, Rudy Cohen, Peter S. Davis et William N. Panzer
 Sociétés de production : April Films et Gower Street Pictures
 Pays d'origine : États-Unis
 Langue : anglais
 Format : Couleur - 1,85:1 - son monophonique
 Genre : Slasher
 Durée : 
 Dates de sortie : 
  :  (direct-to-video)

Distribution 
 Donovan Leitch, Jr.  : Brian Woods
 Jill Schoelen : Paula Carson 
 Brad Pitt  : Dwight Ingalls
 Roddy McDowall : M. Dante
 Martin Mull : William Carson
 Brenda James : Colleen
 Mark Barnet : Gary
 Robert Glaudini : Shultz
 Eric Boltz : M. Glynn
 Dirk Blocker : Coach Harris
 Nancy Fish :  Knocht
 Robert Machray : M. Conklin
 Norman Alden : Officier Fondulac

Accueil 
Le film est sorti directement sur le marché vidéo.

Il recueille 29 % de critiques favorables, avec une note moyenne de 4,6/10 et sur la base de 7 critiques collectées, sur le site Rotten Tomatoes.

Références

Liens externes 
 

Film américain sorti en 1989
Comédie horrifique américaine
Slasher